Айхвальд () — община в Германии, районный центр, расположен в земле Баден-Вюртемберг.

Подчиняется административному округу Штутгарт. Входит в состав района Эслинген. Население составляет 7558 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 14,68 км². Официальный код — 08 1 16 076.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баден-Вюртемберга